Сумбейла Диаките (; род. 25 августа 1984, Бамако) — малийский футболист, вратарь клуба «Стад Мальен».

Карьера

Клубная 
Начал карьеру Диаките в 2003 году за клуб «Стад Мальен», за который выступал 11 лет. За свою карьеру в «Стад Мальен» он выиграл в общей сложности 17 трофеев (8 чемпионств, 3 кубка и 5 суперкубков страны, а также Кубок Конфедерации КАФ в 2009 году). Выступал в иранской про-лиге за клуб «Эстеглаль Хузестан», за который провёл 10 игр. В 2016 году Диаките вернулся в родной «Стад Мальен».

Международная 
Он входил в состав сборной Мали до 20 лет, занявшей третье место на групповом этапе молодёжного чемпионата мира 2003 года. Диаките входил в состав олимпийской сборной Мали в 2004 году, которая заняла 1-ое место в группе, но проиграла Италии в четвертьфинале. 28 мая 2006 года Диаките дебютировал во взрослой сборной в официальном матче против Марокко. Со основной сборной Мали он принимал участие в шести Кубках африканских наций (2008—2017), где дважды сумел завоевать бронзовые медали турнира в 2012 и 2013 годах. За сборную Мали он принял участие в 51 матче.

Статистика 
Сборная Мали

Достижения 
  Стад Мальен
 Чемпион Мали (9): 2003, 2005, 2006, 2007, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016
 Обладатель Кубка Мали (3): 2006, 2013, 2018
 Обладатель Суперкубка Мали (5): 2005, 2006, 2007, 2009, 2010
 Победитель Кубка Конфедерации КАФ (1): 2009
  Мали
 3-е место на Кубке африканских наций (2): 2012, 2013

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Мали
Игроки сборной Мали по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Мали по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Игроки ФК «Стад Мальен»
Игроки ФК «Эстеглаль Хузестан»